Alforjón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Conopodium majus; o
 el nombre común de la planta Fagopyrum esculentum.